El alcalde Steve Bordin es un personaje ficticio creado por la compañía Namco para el juego Urban Reign lanzado en 2005 para PlayStation 2. En él participa como antagonista. Se desconoce quién interpreta su voz.

Historia 
Después de ser electo como alcalde la ciudad de Green Harbor, Bordin se da cuenta de la incertidumbre y la falta de tranquilidad que atraviesa la ciudad, debido a las disputas entre las bandas callejeras de la ciudad por ser líderes. Por ello, Bordin decide instalar cámaras de seguridad en los callejones para evitar peleas. Luego limita la ciudad con rejas de hierro, condenándola a un claustro en el que pronto surgirá una agresividad más intensa por parte de las pandillas. La espadachín Shun Ying Lee se ha propuesto terminar con los problemas de la ciudad y para esto contrata a Brad Hawk, un matón profesional. Brad rápido sospecha de Bordin como responsable del terror que se vive, y tras la llegada de Shinkai Katana, un mafioso maestro espadachín, asegura aún más esta sospecha, ya que creé, Bordin es el autor de todo, además de que está convencido de que fue Bordin quién le accedió el paso a la ciudad a Shinkai y su organización. Bordin se propone acabar con Brad y Shun Ying, enviándoles a varios de sus agresivos peleadores, uno de los más frecuentes Golem "El Monstruo", quién tiene la tarea de matar a Brad, pero no lo consigue. Dado que ellos han derrotado a sus peleadores enviados, Bordin pone como prueba final de Brad, al mismo Shinkai. Brad logra derrotarlo y para su sorpresa, encuentra el sobre con la información entre el pacto Bordin-Shinkai. Ahí descubre la exagerada ambición de Bordin que con tal de llegar a ser gobernador, contrató a Shinkai para asesinar a los pandilleros y matones de Green Harbor. Sin embargo, la intención de Shinkai solo era fingir estar de acuerdo con el trato, ya que su intención solo era llegar con el gobernador y deshacerse de él. Bordin sabiendo toda la verdad, llega al lujoso edificio principal de Bordin. Este intenta chantajearlo una vez más, pero Brad no accede a sus propuestas. Bordin enfadado intenta matar a Brad con una pistola, pero Brad acaba con el y con la inestabilidad de la Ciudad de Green Habor.

Técnicas en el juego 

Bordin es el que da la introducción de varias de las misiones finales del juego, amenazando con destruirte. Él es colocado como el jefe final del juego (en la misión 100), sin embargo como su estilo de lucha no es muy eficáz, ya que combina la lucha callejera con sus agarres propios, aparece con una pistola de balazos provocadores del 30% al 50%, e incluso el 100% de la vida. Pero al igual que su pistola, el jugador que llegue a la misión también le provoca este daño a él si esquiva lo balazos. Es por eso, que los fanáticos del juego consideran más difícil a Shinkai (de la misión 99) que a Bordin.

Enlaces externos 

 Misión 100: The Mastermind (Video en YouTube)

Personajes de Urban Reign
Personajes de videojuegos de lucha
Alcaldes ficticios